Ito se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hiroshi Itô
 Motomi Ito
 Tokutarô Itô